Марко Каспер (; род. 8 апреля 2004, Инсбрук) — австрийский хоккеист, нападающий клуба «Рёгле» и сборной Австрии по хоккею.

Карьера

Клубная 
С 2021 года является игроком шведского клуба «Рёгле», выступающего в шведской хоккейной лиге; дебютировав за клуб 21 января 2021 года, он стал вторым игроком 2004 года рождения в шведской лиге .

На драфте НХЛ 2022 года выбран в 1-м раунде под общим 8-м номером клубом «Детройт Ред Уингз». 13 июля 2022 года подписал с командой трёхлетний контракт новичка.

Международная 
В декабре 2020 года вошёл в состав молодёжной сборной Австрии для участия на МЧМ-21; на турнире австрийцы крупно проиграли 4 матча с общим счётом 1-29. Он заработал 1 очко в мачте с россиянами, в котором австрийцы уступили 7:1.

Весной 2022 года вошёл в состав главной сборной для участия на ЧМ-2022. В матче со сборной США заработал первые очки за сборную;австрийцы, ведя 2:0 уступили в овертайме 3:2. В заключительном матче группового этапа в мачте с Великобританией, австрийцы проигрывая по ходу матча 2:0 и 3:1, выиграли матч со счётом 5:3 и сохранили место в дивизионе сильнейших команд на следующий год; в это матче Каспер заработал 1 очко . Всего за весь турнир Каспер заработал 2 очка, отдав две результативные передачи.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Австрии
Игроки сборной Австрии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Рёгле»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»